Cair Andros – wyspa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Wspominają o niej bohaterowie Władcy Pierścieni. Informacje na jej temat znajdują się w Dodatkach do trzeciego tomu powieści. Jest zaznaczona i podpisana na mapach Śródziemia dołączonych do powieści.

 W angielskim oryginale – Cair Andros
 Przekład Marii Skibniewskiej – Cair Andros (Kair Andros)
 Przekład Jerzego Łozińskiego – Kair Andros
 Przekład Marii i Cezarego Frąców – Cair Andros

Była położona na Anduinie, w odległości około pięćdziesięciu mil na północny wschód od Minas Tirith. W jej pobliżu znajdowała się przeprawa przez Anduinę i dlatego była zawsze strzeżona przez Gondorczyków. Za rządów namiestnika Túrina II wyspa została ufortyfikowana w celu obrony prowincji Anórien przed napadami orków z Mordoru.

Podczas Wojny o Pierścień 10 marca 3019 roku Trzeciej Ery, jedna z armii Saurona (która wymaszerowała z Morannonu) zdobyła Cair Andros. Wyspa została obsadzona przez żołdaków Mordoru. Później odbili ją ci żołnierze, którym nie starczyło odwagi, by maszerować na Czarną Bramę i zostali zwolnieni przez Aragorna II. Po zwycięstwie nad Sauronem w okolicach Cair Andros obozowała Armia Zachodu.

Wyspa, w dość znacznym stopniu zalesiona, kształtem przypominała wielki okręt z wysokim dziobem zwróconym na północ, o którego skały fale Anduiny rozbijały się białą pianą.

Do tego właśnie odnosiła się sindarińska nazwa Cair Andros znacząca Statek długiej piany.

Przypisy

Bibliografia 
 Tolkien J.R.R., Władca Pierścieni, tom 3 Powrót króla, przeł. Maria Skibniewska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002, 
 Fonstad Karen Wynn, Atlas Śródziemia, wyd. 2, przeł. Tadeusz A. Olszański, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2007,

Linki zewnętrzne 
 Mapa Gondoru J.R.R. Tolkiena z zaznaczonym położeniem Cair Andros 
 Cair Andros (Matěj Čadil) 

Geografia Gondoru
Fikcyjne wyspy